Вейс (также Вейсс) — многозначный термин:

Топонимы 
 Вейс () — город в Иране, в провинции Хузестан.
 Вейс () — кратер на Луне, назван в честь австрийского астронома Эдмунда Вейса (1837—1917).

Персоналии 
 Вейс, Айзик Гирш (1815—1905) — историк еврейской богословской литературы.
 Вейс, Александра Емельяновна (1872 — после 1941) — русская оперная певица.
 Вейс, Андрей (род. 1990) — эстонский футболист.
 Вейс, Арпад (; 1896—1944) — венгерский футболист и тренер.
 Вейс, Василий Константинович (1862 — после 1927) — петербургский архитектор.
 Вейс, Войцех (; 1875—1950) — польский художник, график и педагог.
 Вейс, Волдемар (; 1892—1944) — штандартенфюрер Латышского добровольческого легиона СС.
 Вейс, Давид Лазаревич (1878—1938) — переводчик художественной литературы, работник народного просвещения и издательской сферы СССР.
 Вейс, Дэнни (род. 1948) — американский гитарист.
 Вейс, Игорь Дмитриевич (1906—1941) — российский органист.
 Вейс, Изидор (; 1774—1821) — художник-гравёр и иллюстратор, профессор.
 Вейс, Ирена (; 1888—1981) — художница, витражистка.
 Вейс, Исидор (; 1867—1936) — французский спортсмен (спортивные шашки).
 
 Вейс, Макс (; 1857—1927) — австрийский шахматист и шахматный литератор.
 Вейс, Николай Карлович (1820—1894) — русский вице-адмирал.
 Вейс, Пьер Эрнест (; 1865—1940) — французский физик.
 Вейс, Рихард (1879—1945) — венгерский греко-римский борец.
 Вейс, Роберт (1925—2013) — венгерско-швейцарско-канадский пианист и музыкальный педагог.
 Вейсс, Сома (1898—1942) — венгерско-американский врач, один из эпонимов синдрома Маллори-Вейсса.
 
 Вейс, Христиан Самуэль (; 1780—1856) — немецкий минералог и кристаллограф.

Составные фамилии 
 Вейс-Ксенофонтова, Зинаида Григорьевна (1888—1961) — советский учёный-сейсмолог.
 Скижали-Вейс, Артур Владимирович (род. 1963) — советский и российский архитектор.

См. также